Big Creek (engl. für „großer Bach“) ist der Name folgender

Orte:

in Kanada:
 Big Creek (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Big Creek (Alabama), im Houston County
 Big Creek (Forsyth County, Georgia)
 Big Creek (Fulton County, Georgia)
 Big Creek (Gilmer County, Georgia)
 Big Creek (Idaho), im Valley County
 Big Creek (Kalifornien), im Fresno County
 Big Creek (Kentucky), im Clay County
 Big Creek (Louisiana), im Franklin Parish
 Big Creek (Mississippi), im Calhoun County
 Big Creek (Missouri), im Texas County
 Big Creek (New York), im Steuben County
 Big Creek (Pennsylvania), im Carbon County
 Big Creek (South Carolina), im Saluda County
 Big Creek (Giles County, Tennessee)
 Big Creek (Hancock County, Tennessee)
 Big Creek (Hawkins County, Tennessee)
 Big Creek (Monroe County, Tennessee)
 Big Creek (Sullivan County, Tennessee)
 Big Creek (Burleson County, Texas)
 Big Creek (Liberty County, Texas)
 Big Creek (King County, Washington)
 Big Creek (West Virginia), im Logan County
 Big Creek Corner, Arkansas

in Belize:
 Big Creek (Belize), Seehafen

Fließgewässer:

in Australien:
 Big Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland, Australien
 Big Creek (Shaw River), Nebenfluss des Shaw River (De Grey River) in Westaustralien

in Belize:
 Big Creek (Karibik), Teledo District

in Kanada:
 Big Creek (Chilcotin River), Nebenfluss des Chilcotin River in British-Columbia
 Big Creek (Eriesee) in Ontario, mündet in den Eriesee
 Big Creek (Yukon River), Nebenfluss des Yukon River im Yukon-Territorium 

in Neuseeland:
 Big Creek (Matukituki River), Otago
 Big Creek Waterfall, Wasserfall in Otago

in den Vereinigten Staaten:
 Big Creek (Chattahoochee River), Georgia
 Big Creek (Cuyahoga River), Ohio
 Big Creek (San Joaquin River), Kalifornien
 Big Creek (Smoky Hill River), im Russell County, Kansas  
 Big Creek (Champlain Canal), New York

Big Creek  steht für:
 Big Creek Gas Field, Ölfeld im Richland Parish, Louisiana
 Big Creek Oil and Gas Field, Ölfeld im Columbia County, Arkansas
 Big Creek Oil Field, Ölfeld im Fort Bend County, Texas
 Big Creek State Fishery Area, Park im Monroe County, Wisconsin
 Big Creek State Park, Park im Polk County, Iowa
 Big Creek Slim & The Cockroaches, international renommierte dänische Bluesband

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Creek Archeological Site, in Hoodsport, Washington, ID-Nr. 99001219
 Big Creek Bridge, in Madrid, Iowa, ID-Nr. 98000766
 Big Creek Bridge 2, in Madrid, Iowa, ID-Nr. 98000767
 Big Creek Bridge No. 01180, in Heceta Head, Oregon, ID-Nr. 05000819
 Big Creek Commissary, in Big Creek, Idaho, ID-Nr. 00000327
 Big Creek Lake Site, in Stevensville, Montana, ID-Nr. 76001127
 Big Creek Schoolhouse, in Polk City, Iowa, ID-Nr. 04000816

Siehe auch:
 Big Creek Township
 Big Creek Lake
 Big Creek Lakes